Wilhelm Schulze ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Schulze (Unternehmer) (1861–1958), deutscher Schmied und Landmaschinenfabrikant
 Wilhelm Schulze (Sprachwissenschaftler) (1863–1935), deutscher Sprachwissenschaftler
 Wilhelm Schulze (Heimatforscher) (1886–1971), deutscher Heimatforscher und Politiker (CDU)
 Wilhelm Schulze (Journalist) (1896–1961), deutscher Journalist und Chefredakteur
 Wilhelm Schulze (Marineoffizier), deutscher Korvettenkapitän 
 Wilhelm Schulze (Tiermediziner) (1920–2002), deutscher Veterinärmediziner
 Wilhelm Schulze-Bramay (1875–nach 1951), deutscher Baumeister und Bauunternehmer 
 Wilhelm Schulze-Rose (1872–1950), deutscher Maler

Siehe auch:
 Wilhelm Schulz